U79 ou U-79 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 , plusieurs sous-marins allemand.

Géométrie 
 Antiprisme pentagrammique (U79), un polyèdre semi-régulier.

Transports 
  Ligne U79 du métro léger de Düsseldorf,
  Ligne U79 du métro léger de Duisbourg.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres

Sigle de 3 caractères